Герман Фишер:
 Фишер, Герман Отто Лауренц (1888—1960) — немецкий химик-органик, биохимик и профессор химии. 
 Фишер, Герман Эмиль (1852—1919) — нобелевский лауреат по химии 1902 года.